Vodice je ime več krjev:
Vodice, istoimensko naselje in središče občine Vodice
Vodice, naselje v občini Dobrepolje
Vodice, naselje v občini Ajdovščina
Vodice nad Kamnikom, naselje v občini Kamnik
Vodice pri Slivnici, naselje v občini Šentjur
Vodice pri Kalobju, naselje v občini Šentjur
Vodice pri Gabrovki, naselje v občini Litija

 Vodice, Cres (Hrvaška)
 Vodice, Lanišće (Hrvaška)
 Vodice, Prokuplje (Srbija)
 Vodice, Smederevska Palanka (Srbija)
 Vodice, Šibensko-kninska županija (Hrvaška)